VTO steht für:
 Verkehrs- und Tarifgemeinschaft Ostharz, ein Verkehrsverbund in Sachsen-Anhalt
 Verlag Teresa Orlowski, siehe Teresa Orlowski
 Volltextsuche Online, eine Online-Plattform von digitalisierten Büchern, heute Libreka

vto steht für:
 Vitou (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Tor-Zweigs der Orya–Tor-Sprachen in Indonesien

Abkürzung